Fredrik Midtsjø (Stjørdal, 1993. augusztus 11. –) norvég labdarúgó, az AZ középpályása.

Források 
Fredrik Midtsjø adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1993-ban született személyek
Norvég labdarúgók
A Rosenborg labdarúgói
A Ranheim Fotball labdarúgói
A Sandnes Ulf labdarúgói
Az AZ Alkmaar labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek